Boron může znamenat:

v geografii
 Boron (Francie) – francouzská obec v departementu Territoire de Belfort
 Boron (Mali) – město na jihozápadě Mali
 Boron (Pobřeží slonoviny) – město v Pobřeží slonoviny

 v hudbě
 Boron (hudební skupina) – česká hardcore/power/groove metalová kapela